Див:
Дивы
Д.И.В.

Часть имени или топонима
Публий Лициний Красс Див
Сен-Пьер-сюр-Див (кантон)
Бретвиль-сюр-Див
Див-сюр-Мер
Сен-Пьер-сюр-Див
Марк Лициний Красс Див (сын триумвира)

См. также 
Div
WWE Поиск Див
 Дэв
 Диво